Golombek ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Golombek (* 1968), deutscher Fußballspieler
 Dana Golombek (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Dieter Golombek (1933–1995), deutscher Komponist und Kirchenmusiker
 Harry Golombek (1911–1995), britischer Kryptoanalytiker und Schachmeister

Golombek ist des Weiteren der Name von:
 (6456) Golombek, Asteroid